Erős Pál
 Erős Pál (1733–?) magyar jezsuita pap, kanonok
 Erős Pál (1910–1985) magyar színművész, rendező

hasonló nevűek
 Erőss Pál (1934–2021) magyar jogász, bíró